Квалификация на мужской волейбольный турнир Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро проходила с 8 сентября 2015 года по 6 июня 2016 года.

Система квалификации 
В организованных Международной федерацией волейбола и её региональными конфедерациями отборочных турнирах были определены 11 участников Олимпийских игр. Сборная Бразилии, представляющая страну-организатора Игр, в квалификации не участвовала.

Первые две путёвки на олимпийский турнир разыграны на Кубке мира в Японии. Следующим этапом отбора являлись четыре континентальных квалификационных турнира, победители которых также получили право сыграть на Олимпиаде. Ещё пять путёвок в Рио-де-Жанейро-2016 были разыграны в турнирах Международной федерации волейбола — мировом, совмещённым с азиатским, и интерконтинентальном.

Кубок мира

Южноамериканский квалификационный турнир 

Сборная Аргентины завоевала путёвку на Олимпийские игры.  сыграет на мировом квалификационном турнире,  — на интерконтинентальном квалификационном турнире.

Европейский квалификационный турнир 
В турнире, который проходил в спорткомплексе имени Макса Шмелинга в Берлине, участвовали сборная Германии и 7 команд по рейтингу Европейской конфедерации волейбола, который был сформирован после завершения чемпионата Европы:  (1),  (3),  (4),  (6),  (7),  (8) и  (9).

Группа А

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Сборная России завоевала путёвку на Олимпийские игры. Франция и Польша получили право сыграть на мировом квалификационном турнире.

Символическая сборная: связующий — Бенжамен Тоньютти (Франция), диагональный — Максим Михайлов (Россия), доигровщики — Эрвин Нгапет (Франция) и Денис Калиберда (Германия), блокирующие — Маркус Бёме (Германия) и Матеуш Бенек (Польша), либеро — Женя Гребенников (Франция). MVP — Сергей Тетюхин (Россия).

Североамериканский квалификационный турнир 
Турнир в Эдмонтоне проходил с участием 4 сильнейших команд по итогам чемпионата NORCECA-2015.

Сборная Кубы завоевала путёвку на Олимпийские игры. Канада получила право сыграть на мировом квалификационном турнире, Мексика — на интерконтинентальном квалификационном турнире.

Индивидуальные призы: самый результативный — Роландо Сепеда (Куба), лучший на подаче — Хорхе Барахас (Мексика), в атаке — Роландо Сепеда (Куба), в защите — Тейлор Сандер (США), связующий — Рикардо Кальво (Куба), диагональный — Роландо Сепеда (Куба), доигровщики — Джон Гордон Перрин (Канада) и Османи Уриарте (Куба), центральные блокирующие — Даниэль Янсен Вандорн (Канада) и Ливан Осория (Куба), либеро — Хесус Ранхель (Мексика). MVP — Роландо Сепеда (Куба).

Африканский квалификационный турнир 
Турнир проходил в Браззавиле с участием 7 команд.

Группа А

Полуфиналы

Финал 

Сборная Египта завоевала путёвку на Олимпийские игры. Тунис и Алжир получили право сыграть на интерконтинентальном квалификационном турнире.

Мировой квалификационный турнир 
На Мировом квалификационном турнире в Токио, совмещённым с азиатской квалификацией, участвовали 8 команд — сборная Японии, три команды Азиатской конфедерации волейбола по мировому рейтингу, вторые команды по итогам североамериканского и южноамериканского отборочных турниров, вторая и третья команда по итогам европейского отбора.

Путёвки на Олимпийские игры получили лучшая из команд Азиатской конфедерации волейбола и три сильнейшие команды среди остальных участников.

Путёвки на Олимпийские игры завоевали сборные Ирана (сильнейшая среди азиатских команд), Польши, Франции и Канады.

Символическая сборная: связующий — Саид Маруф (Иран), диагональный — Гэвин Шмитт (Канада), доигровщики — Антонен Рузье (Франция) и Юки Исикава (Япония), центральные блокирующие — Николя Ле Гофф (Франция) и Мохаммад Мусави (Иран), либеро — Люк Перри (Австралия).

Интерконтинентальный квалификационный турнир 

Последнюю путёвку на Олимпийские игры завоевала сборная Мексики.

Примечания

Ссылки 
 Система квалификации
 

Волейбол на летних Олимпийских играх 2016